Makes Me Wonder — первый сингл со второго студийного альбома It Won't Be Soon Before Long американской поп-рок-группы Maroon 5. В 2008 песня выиграла «Грэмми» в номинации «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой» (третья премия «Грэмми» у Maroon 5 и вторая именно в этой номинации). Также сингл установил рекорд, поднявшись в хит-параде Billboard Hot 100 с 64 места на первое за одну неделю.

Клип 
Действие клипа происходит в Los Angeles International Airport. В этом видео аэропорт принимает эксцентричный, сюриалистический, стильный, фешенебельный вид.

Чарты

Источники

Ссылки 
 Makes Me Wonder Video at the official site
 Makes Me Wonder Official Music Video  on YouTube

Синглы Maroon 5
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Премия «Грэмми» за лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой
Песни Maroon 5
Сентиментальные любовные песни